Урух — топоним в России:

 Урух — река в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
 Урух — село в Лескенском районе Кабардино-Балкарии.
 Урух — дорожный разъезд в Терском районе Кабардино-Балкарии.

См. также 

 Урухский
 Гигатли-Урух
 Цумада-Урух
 Старый Урух
 Средний Урух
 Новый Урух
 Урух-Ахитли
 Урух-Сота